O Grande Prêmio do Qatar de 2007 de Superbike foi o GP de abertura da temporada de 2007 da World Superbike. Aconteceu no final de semana de 22-24 de Fevereiro de 2007 nos 5.38km do Losail International Circuit no Qatar.

Classificação da corrida 1 de Superbike

Classificação da corrida 2 de Superbike

Classificação Supersport

GPs de Superbike de 2007